Franciaország
Sainte-Geneviève-des-Bois, település Essonne megyében
Sainte-Geneviève-des-Bois, település Loiret megyében